El término Teletón 2010 puede referirse a:

 Teletón 2010, evento realizado en Chile a principios de diciembre de ese año; o
 Teletón 2010, evento realizado en Colombia a mediados de diciembre de ese año.